Andreini ist der Familienname folgender Personen:

Alfredo Andreini (1870–1943), italienischer Mathematiker und Entomologe
Francesco Andreini (1548–1624), italienischer Theaterschauspieler
Gabriella Andreini (* 1938), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
Giambattista Andreini (1576–1654), italienischer Theaterschauspieler und Dramaturg
Guglielmo Andreini (* 1954), italienischer Endurosportler
Isabella Andreini (1562–1604), italienische Theaterschauspielerin und Schriftstellerin
Matteo Andreini (* 1981), san-marinesischer Fußballspieler